Єфи́мов, Єфі́мов () — російське прізвище, що походить від Ефим — народної форми канонічного імені Євфимій. Відомі носії:

 Єфимов Андрій Іларіонович (1905—1984) — Герой Радянського Союзу, гвардії полковник
 Єфімов Андрій Семенович (1928) —український вчений, діабетолог, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 Єфімов Борис Юхимович (1900—2008) — головний художник газети «Известия», член-кореспондент Академії мистецтв СРСР
 Єфімов Віктор Олексійович (1921—2002) — вчений у галузі металургії та ливарного виробництва.
 Єфимов Віталій Михайлович (*1969) — радянський та український футболіст, універсал.
 Єфімов Володимир Венедиктович (1949—2012) — російський художник набірного шрифту, шрифтовий дизайнер, теоретик і педагог.
 Єфімов Володимир Георгійович (1947) — український художник, художник-постановник Одеської кіностудії.
 Єфімов Іван Микитович (1898—1937) — радянський геолог, географ, ректор Дніпровського національного університету (1936—1937).
 Єфімов Ігор Борисович — грузинський шахіст.
 Єфімов Максим Вікторович (1974) — народний депутат України 8-го скликання.
 Єфімов Микола Пилипович (18??-1936) — український науковець
 Єфімов Микола Сергійович (1890—1938) — ієрей, священномученик
 Єфимов Микола Юхимович (1799—1851) — російський архітектор.
 Єфімов Михайло Никифорович (1881—1919) — повітроплавець
 Єфімов Мойсей Дмитрович (1927—2010) — якутський поет і перекладач.
 Єфімов Олег Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єфімов Олександр Володимирович (1967) — український композитор і телеведучий
 Єфимов Олександр Миколайович (1923—2012) — головнокомандувач ВПС СРСР, маршал авіації.
 Єфимов Олексій Олександрович (1988) — російський хокеїст.
 Єфімов Олександр Володимирович (1967) — український режисер, композитор і теле-, радіоведучий, телевізійний ведучий — * Єфімова Юлія Андріївна (1992) — російська плавчиня, олімпійська медалістка.

Див. також 
 2754 Єфімов — астероїд головного поясу.
 Євфимій (ім'я)
російські прізвища